Lipiny bezeichnet mehrere Orte 

in Polen:
 Lipiny, Stadtteil von Świętochłowice
 Dorf in der Gemeinde Margonin, Woiwodschaft Großpolen
 Dorf in der Gemeinde Osiek Mały, Woiwodschaft Großpolen
 Dorf in der Gemeinde Raków, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Dorf in der Gemeinde Pilzno, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Dorf in der Gemeinde Dąbrowa Tarnowska, Woiwodschaft Kleinpolen
 Dorf in der Gemeinde Wielgie, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Dorf in der Gemeinde Nowa Sól, Woiwodschaft Lebus
 Dorf in der Gemeinde Nowe Ostrowy, Woiwodschaft Łódź
 Dorf in der Gemeinde Nowosolna, Woiwodschaft Łódź
 Dorf in der Gemeinde Warta, Woiwodschaft Łódź
 Dorf in der Gemeinde Adamów, Woiwodschaft Lublin
 Dorf in der Gemeinde Chodel, Woiwodschaft Lublin
 Dorf in der Gemeinde Glinojeck, Woiwodschaft Masowien
 Dorf in der Gemeinde Gózd, Woiwodschaft Masowien
 Dorf in der Gemeinde Mrozy, Woiwodschaft Masowien
 Dorf in der Gemeinde Osieck, Woiwodschaft Masowien
 Dorf in der Gemeinde Odrzywół, Woiwodschaft Masowien
 Dorf in der Gemeinde Przesmyki, Woiwodschaft Masowien
 Dorf in der Gemeinde Przyłęk, Woiwodschaft Masowien
 Dorf in der Gemeinde Zabrodzie, Woiwodschaft Masowien
 Dorf in der Gemeinde Zbuczyn, Woiwodschaft Masowien
 Dorf in der Gemeinde Dziadkowice, Woiwodschaft Podlachien
 Dorf in der Gemeinde Hajnówka, Woiwodschaft Podlachien
und folgende Orte mit Lipiny als Bestandteil des Ortsnamens: Lipiny Dolne, Lipiny Górne-Borowina, Lipiny Górne-Lewki, Lipiny-Barcikowo, Lipiny-Kolonia, Lubania-Lipiny, Nowe Lipiny und Stare Lipiny.

in Tschechien:
 Lipiny, Ortsteil von Bolehošť, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Lipiny, Ortsteil von Nečín, Okres Příbram
 Lipiny u Radošovic, Ortsteil von Radošovice u Vlašimi, Okres Benešov
 Lipiny u Veliše, Ortsteil von Veliš u Vlašimi, Okres Benešov

Außerdem ist Lipiny der sorbische Name des Ortes Lippen, Gemeinde Lohsa, Landkreis Bautzen.